Юлий Сергеевич Худяков (8 декабря 1947, Медвежка, Кемеровская область — 24 декабря 2021, Новосибирск, Россия) — российский историк и археолог, доктор исторических наук (1987), профессор. Специалист в области археологии, этнокультурной истории, исторического оружиеведения кочевых народов Евразии. Почётный академик Национальной академии наук Кыргызстана, почётный профессор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, кавалер ордена «Манас» III степени (2016) и ордена «Данакер» (2002) Кыргызской Республики.

Биография 
Родился 8 декабря 1947 года в пос. Медвежка Кемеровской области в семье геолога Сергея Алексеевича Худякова (1919—1984) и художницы Ирмгардт Амалии Геккер, уроженки США (её отец — Юлий Геккер (1881—1938) — в юности участвовал в революционной деятельности и эмигрировал из России, опасаясь преследования властей, впоследствии стал известным философом и вернулся в СССР по приглашению Луначарского, перевезя и семью).

Окончил гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета (1974). 
В 1977 г. защитил кандидатскую диссертацию (научный руководитель академик А. П. Окладников, затем А. П. Деревянко). 
В 1988 г. защитил докторскую диссертацию. 
Главный научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, заведующий кафедрой археологии и этнографии НГУ. 

Скончался 24 декабря 2021 года на 75-м году жизни от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией.

Научная школа 
Специалист в области оружиеведения, кыргызоведения, военной и этнокультурной истории древних и средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. Проводил археологические исследования на территории Южной Сибири, в Киргизии и Таджикистане. Участвовал в международных экспедициях в Монголию, Китай, Саяно-Алтай, Среднюю Азию.

Среди его учеников — двое археологов из Кыргызстана, кандидаты исторических наук Кубатбек Табалдиев и Ороз Солтобаев.

Награды 
 орден «Манас» III степени Кыргызской Республики (31.12.2016).
 орден «Данакер» Кыргызской Республики (2002).
 заслуженный деятель науки Кыргызской Республики (2004).
 почётный профессор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.
 почётный профессор Института восточных языков и культур Кыргызской Республики при Кыргызском государственном университете имени И.Арабаева.
 член международного института кочевых цивилизаций ЮНЕСКО в Монголии.
 лауреат премии им. акад. А. Алтымышбаева и премии им. чл.-кор. А. Табалдиева.

Публикации 
 
 
  (в пер.)
 
  (обл.)
 
  (в пер.)
 
  (в пер.)
  (в пер.)
  (в пер.)
  (в пер.)

Примечания

Литература о Ю. С. Худякове 
 Чоротегин Т. К. Неустанный археолог, историк-кыргызовед и его предки: Штрихи к биографии Ю. С. Худякова и его предков (К 70-летию профессора Юлия Сергеевича Худякова) // Худяков, Юлий Сергеевич. Военное дело кыргызов Центральной Азии (IХ — XVIII вв.) / Под. ред. проф. Т. К. Чоротегина. — Бишкек: «Турар», 2017.. — 280 стр., илл., карты. — Фонд «Мурас». — Серия «История и наследие». — ISBN 978-9967-15-702-6. — С. 3-30. 
 Чоротегин Т. К. Юлий Худяковдун кыргыз таануудагы доору өкүм сүрүүдө // Арноо. Arnoo. ارنوو :Көрүнүктүү кыргыз таануучу, профессор Юлий Сергеевич Худяковдун 70 жылдыгына арналган илимий жыйнак / Редколлегия: К. С. Молдокасымов (төрага); жооптуу ред. Т. К. Чоротегин. — Бишкек: «Турар» басмасы, 2017. — 188 бет, сүрөт. — «Мурас» фонду. — «Кыргыз Тарых Коому» ЭКБсы. — «Тарых жана мурас» түрмөгү. [Посвящение (Арноо): Научный сборник, посвященный 70-летнему юбилею видного кыргызоведа, профессора Юлия Сергеевича Худякова.] — C. 3-12. 
 Чоротегин (Чороев) Т. К., Алымкожоев О. Дж. Юлий Геккер: Жизнь мыслителя и педагога, оборванная в годы сталинских чисток. // Universum Humanitarium. — № 1 (2021). — Новосибирск. — С. 116—132. — ISSN 2499-9997 (Print) — doi.org/10.25205/2499-9997-2021-1-116-132 — URL: https://univhum.elpub.ru/jour/article/view/33

Ссылки 
 Биография на сайте Гуманитарного факультета НГУ
 http://www.prezident.kg/ru/news/ukazy/9056_viktor_butanaev_makelek_omurbay_uulu_i_yuliy_hudyakov_nagrajdenyi_ordenami__manas_III_stepeni/
 Памяти Ю.С.Худякова. Блог на кыргызском языке
 Официальный некролог с подписью Президента Кыргызстана С.Жапарова и других официальных лиц и кыргызских ученых от 25 декабря 2021 года.

Историки СССР
Историки России
Археологи СССР
Археологи России
Военные историки
Исследователи Сибири
Исследователи Золотой Орды
Кавалеры ордена «Манас» III степени
Кавалеры ордена «Данакер»
Заслуженные деятели науки Киргизии
Тюркологи России
Умершие от COVID-19 в России